Lajkovac je lahko:
 Lajkovac (vas) (Srbija)
 Lajkovac (Srbija)